Сущинский — фамилия.

Известные носители:
 Сущинский, Виталий Владимирович (1890—1938) — русский авиатор.
 Сущинский, Владимир Александрович (1912—1945) — фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Сущинский, Иван Степанович (1850 — после 1906) — русский генерал-лейтенант.
 

Сущинские — дворянский род герба Сушинский.

См. также 
 Сушинский